Katipunan peut faire référence à :

Katipunan, une société secrète,
Katipunan (Philippines).